Желтянка — многозначный термин:

 Желтянка — село в Хвастовичском районе Калужской области России.
 Желтянка — другое название реки Рессетичка в Брянской и Калужской областях России, притока Рессеты.
 Желтянка — другое название многолетних трав рода бессмертник () семейства .